Аманиторе (ок. 50 н. э.) — кандакия (царица) Куша (Нубия) со столицей в Мероэ, которая в большинстве случаев упоминается вместе с царём Натакамани. Как и у правящих царей у неё было также тронное имя, написанное в египетских иероглифах: Меркаре.

Сведения об Аманиторе 
На различных памятниках она появляется изображённой рядом с этим властителем. Например: в храме «B 500» в Напата, в храме Амуна «260 М» (Мероэ), в львином храме (Апедемак) Нага или в храме Дуаниб. На основании этого большинство исследователей предполагают, что она была супругой Натакамани и правила с ним на равных правах. Однако, современные египтологи подвергают эту интерпретацию сомнению. Аманиторе нигде не названа «куоре» — меройским словом, означающем «царя». Её постоянный титул «кдке» (Кандакия). Поэтому она едва ли обладала полнотой царской власти.

Рядом с Натакамани и Аманиторе часто появляются три принца или высокопоставленных лица (Ариканкарер, Ариканхатани, Шеракарер), из которых Ариканкарер точно не являлся сыном Аманиторы, так что вероятно, у Натакамани была другая супруга. Аманиторе же была скорее матерью властителя, которая правила за своего сына, когда тот был ещё молод.

Аманиторе погребена в Мероэ в пирамиде «N1». Это строение достаточно велико — только площадь основания составляет примерно 6x6 метров. Сегодня пирамида частично отреставрирована.

Литература 
 László Török, Fontes Historiae Nubiorum, Vol. III, Bergen 1998, S. 901—904, ISBN 8291626073
 Michael H. Zach, Gedanken zur kdke Amanitore, in Begegnungen, Antike Kulturen im Niltal, herausgegeben von C. A. Arnst, I. Hafemann, A. Lohwasser, Leipzig 2001, ISBN 3934374026, 509—520

Ссылки 
 Аманитор (англ.) 
 Die Reliefs der Pyramidenkapelle (Lepsius) (нем.)

Цари Куша
Нубия
Правители Африки I века
Царствующие королевы